Saab (zrakoplov), švedski proizvođač vojnih i civilnih aviona
 Saab (automobil), švedska automobilska marka, podružnica General Motors-a